«Baby, I Love You» — поп-песня, впервые записанная The Ronettes в 1963 году. Была написана Джеффом Барри, Элли Гринвич и Филом Спектором. Сингл достиг 24 места в чарте Billboard Hot 100 и в Cashbox Hot 100, а также 11 места в UK Pop Chart.

Оригинальный трек 
После неудачного успеха с  в период между 1961 и 1963 годах, The Ronettes расторгли с лейблом контракт и в начале 1963 года заключили контракт с лейблом Фила Спектора . В течение первых нескольких месяцев Фил Спектор и the Ronettes имели огромных успех, выпустив в августе 1963 года сингл «Be My Baby», который сумел попасть на второе место в чарте Billboard Hot 100 и на первое место в Cashbox Hot 100. После успеха «Be My Baby» Спектор поставил перед собой задачу закрепить популярность Ronettes к осени 1963 года.

Тем не менее возникли трудности, когда The Ronettes должны были появиться на телепередаче Дика Кларка «Караван звёзд» в рамках тура по стране.

Для записи песни «Baby, I Love You» Спектор решил обойтись одной ведущей солисткой Ронни Беннетт, оставив её в студии в Калифорнии, в то время как остальные Ronettes,  и  выступили на шоу Дика Кларка. Кузен Ронни, Элейн отвечал за гастроли, в то время как Ронни записывала песню в Gold Star studios, в Калифорнии.
Поскольку другие участницы Ronettes на момент записи были недоступны, Спектор привлёк к работе Дарлин Лав и Шер, чтобы те записали бэк-вокальные партии. На фортепиано сыграл Леон Расселл. В январе 1964 года «Baby, I Love You» достигла 11 места в Великобритании, когда Ronettes гастролировали по стране, выступая на разогреве у The Rolling Stones.

Песня вошла в альбом , релиз которого состоялся в конце 1964 года.

Также песня стала саундтреком фильма, Девять месяцев.

Участники записи 
 Ведущий вокал: Ронни Беннетт
 Дополнительный вокал: Шер и The Blossoms (Дарлин Лав, Фанита Джеймс и Грасиа Ницше)
 Иструменталисты:

Чарты

Версия Энди Кима 

 записал песню на лейбле Джеффа Барри  для своего альбома . Версия Кима была выпущена в виде сингла и достигла девятого места в U.S. Top Ten hit. Сингл получил статус золотого.

Версия Ramones 

Фил Спектор выступил продюсером кавер-версии Ramones, вошедшей в их альбом 1980 года End of the Century. В том же году сингл достиг 8 места в UK Singles Chart.

Прочие версии 
 Дэйв Эдмундс выпустил свою версию песни в декабре 1972 года. В 1973 году она достигла 8 места в Великобритании.
 Терри Рид записал свою версию для своего альбома 1979 года 
Также эту песню исполняли:
 Шер
 Томми Роу
 Линда Ронстадт
 Bad Boys Blue

В медиа 
В 2009 году песня прозвучала в рекламе препарата Cialis.

Примечания 

Песни, написанные Филом Спектором
Песни, написанные Джеффом Барри
Песни, написанные Элли Гринвич
Песни Ronettes
Песни Ramones
Песни, спродюсированные Филом Спектором
Синглы Philles Records
Синглы Sire Records
Рок-баллады
Поп-баллады
Песни на английском языке
Песни США
Песни 1963 года